Jean-Baptiste Gomont Diagou (?-2012), un homme politique ivoirien ;
 Maurice-Augustin Gomont (1839-1909), un botaniste et un peintre français ;
 Pierre-Henry Gomont (1978-), un auteur de bande dessinée français.

 Gomont, une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Voir aussi 
 Marly-Gomont, une commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France
 Marly-Gomont, une chanson du rappeur et humoriste français Kamini, sortie le 24 novembre 2006